Boccare – re dei Mauri nel III secolo a.C.
 Boccare – generale numida